Reno steht für:

 der italienische Name des Rheins
 Reno (Fluss), Italien
 Reno (Pelz), seltener Rheno, Bezeichnung für einfache Fellbekleidung im alten Rom, insbesondere der Germanen
 Reno (Wein), ein italienischer DOC-Wein
 Reno (Schuhhandel), deutsche Schuhhandelskette
 Reno Indústria de Plásticos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 TCP-Reno, eine Variante des Transmission Control Protocols

Reno ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Reno (Georgia)
 Reno (Illinois)
 Reno (Indiana)
 Reno (Kansas)
 Reno (Michigan)
 Reno (Houston County, Minnesota)
 Reno (St. Louis County, Minnesota)
 Reno (Nevada)
 Reno (Ohio)
 Reno (Pennsylvania)
 Reno (South Dakota)
 Reno (Lamar County, Texas)
 Reno (Parker County, Texas)

Reno ist der Familienname folgender Personen:
 Don Reno (1927–1984), US-amerikanischer Bluegrass-Banjospieler und Gitarrist
 Ginette Reno (* 1946), kanadische Sängerin und Schauspielerin
 Italo Reno, deutscher Rapper
 Janet Reno (1938–2016), US-amerikanische Politikerin
 Jean Reno (* 1948), französischer Schauspieler
 Jesse Reno (1861–1947), US-amerikanischer Ingenieur
 Jesse Lee Reno (1823–1862), US-amerikanischer General
 Kelly Reno (* 1966), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Marcus Reno (1834–1889), US-amerikanischer Offizier 
 Mike Reno (* 1955), kanadischer Rockmusiker, Sänger und Leadsänger
 Nancy Reno (* 1965), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Paul Reno (1887–1944), Drehbuchautor und Aufnahmeleiter des deutschsprachigen Films
 Robert Reno (1939–2012), US-amerikanischer Schriftsteller
 Teddy Reno (Ferruccio Merk Ricordi; * 1926), italienischer Schlagersänger und Filmschauspieler

RENO steht als Abkürzung für:
 RENO-Experiment, Reaktorexperiment für Neutrinooszillation
 Deutsche Vereinigung der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten

Siehe auch:

 Bistum Reno
 El Reno
 Renno (Begriffsklärung)

Abkürzung